Финка лос Мангос има више значења:

 Финка лос Мангос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка лос Мангос (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику